Бичуринское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Бичуринское сельское поселение — в Бардымском районе Пермского края.
 Бичуринское сельское поселение — в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики.